Aachen-Gesetz ist der Name folgender Gesetze:

 Aachen-Gesetz (1971), Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Aachen
 Aachen-Gesetz (2008), Gesetz zur Bildung der Städteregion Aachen
 Städteregion Aachen Gesetz, Artikel I des Gesetzes zur Bildung der Städteregion Aachen